Charles Bunyan (1869–1922) – angielski piłkarz (ojciec)
 Charles Bunyan (1892–1975) – angielski piłkarz (syn)